Brasilianas são coleções, pessoais ou institucionais, tendo por tema especificamente  o Brasil, contendo estudos ou objetos informativos de fatos de qualquer natureza, natural ou cultural.

Como em outros tipos de coleções seus objetos podem ser para consulta presencial restrita (somente a pessoas autorizadas), consulta presencial irrestrita (a todo o público), empréstimo, venda ou oferecimento gratuito, fisicamente ou por descarga online, se forem de natureza reprodutível, portátil ou que possam ser consultados online, como impressos, imagens, áudios, vídeos ou outro meio.

Coleções exclusivas importantes 
Dedicadas exclusivamente ao tema Brasil:
 Banco de Conteúdos Culturais — ligado à Cinemateca Brasileira, da qual oferece parte do acervo por streaming
 Biblioteca Básica Brasileira (BBB) — idealizada por Darcy Ribeiro em 1962, atualmente mantida pela Fundação Darcy Ribeiro
 Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin — mantida pela USP, formada pelas brasilianas de José Mindlin e do IEB, da própria USP, que já assimilara o importante acervo de Rubens Borba de Moraes
 Coleção Brasiliana – Fundação Estudar, Pinacoteca do Estado de São Paulo
 Brasiliana Eletrônica da UFRJ — com núcleo formado pela Coleção Brasiliana da Companhia Editora Nacional. Mais de 400 obras para leitura online
 Brasiliana Fotográfica — parceria entre Fundação Biblioteca Nacional e IMS-Instituto Moreira Salles, que tem o objetivo de assimilar também acervos de outras instituições
 Brasiliana Iconográfica — iconografia, parceria entre Fundação Biblioteca Nacional, IMS-Instituto Moreira Salles, Pinacoteca do Estado de São Paulo e Itaú Cultural (Coleção Brasiliana)
 Cinemateca Brasileira — instituição federal, com acervo de várias mídias referentes ao cinema brasileiro e um catálogo desse tipo de obra, mesmo das que não constam do seu acervo
 Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira — vinculado ao Instituto Cultural Cravo Albin
 Hemeroteca Digital — acervo de periódicos da Biblioteca Nacional

Coleções mistas importantes 
Possuem acervos importantes sobre o Brasil, também com informação catalográfica, porém sem exclusividade:
 Biblioteca da Câmara de Deputados, Biblioteca Pedro Aleixo — acervo físico e digital
 Biblioteca Digital Curt Nimuendajú — línguas, culturas e história de indígenas sul-americanos
 Bibliotecal Digital do Senado Federal — acervo físico e digital
 Biblioteca Nacional (Brasil) — acervo físico da Biblioteca Nacional
 Biblioteca Nacional Digital (Brasil) — acervo digital da Biblioteca Nacional
 Domínio Público — repositório de obras em domínio público, para descarga. O artigo da Wikipédia tem ligações para diversas fontes
 Projeto Gutenberg — repositório de obras em domínio público, para descarga
 Wikipédia — Portal:Brasil, em vários idiomas

Obras especializadas: extensão do conceito 
Embora a rigor não o sejam, por não terem acervo físico, eventualmente chama-se de Brasiliana a catálogos, ou bases de dados, de informações voltadas ao tema Brasil. Nesse sentido há o catálogo da  Cinemateca Brasileira. Sobre música há o Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, catálogo especializado no assunto. Nas brasilianas de filologia e linguística da língua portuguesa os dicionários e léxicos obsoletos constituem uma das partes mais importantes, transformando-se em fontes primárias. 

Sobre livros e outros meios gráficos há:
 Acervo Iconográfico da Biblioteca Nacional, O
 Bibliographia Brasiliana: Livros raros sobre o Brasil publicados desde 1504 até 1900 e obras de autores brasileiros do Período Colonial , vol.1, vol.2
 Brasiliana da Biblioteca Nacional: guia das fontes sobre o Brasil
 Destaques da Biblioteca InDisciplinada de Guita e José Mindlin, vol. Brasiliana
 Fontes selecionadas para pesquisa e estudo de obras raras e valiosas, vol. único
 Guia de fontes para a história do Brasil colonial conservadas nos institutos e arquivos italianos
 Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros, vol.1, vol.2

Iniciativas editoriais 
Empreendimentos editoriais que organizaram coleções de títulos que lhes pareceram importantes, tendo a Coleção Brasiliana, da Companhia Editora Nacional, por precursora:
 Biblioteca Estudos Brasileiros — da Editora Ibrasa
 Biblioteca Histórica Brasileira — da Livraria Martins Editora, dirigida por Rubens Borba de Moraes, 19 títulos
 Coleção Azul — da Livraria Schmidt Editora
 Coleção Biblioteca Básica Brasileira (BBB) — do Executivo Federal (1962), idealizada por Darcy Ribeiro
 Coleção Brasiliana — da Companhia Editora Nacional — idealizada por Octales Marcondes Ferreira, composta de 387 volumes, acrescidos de 26 da série Grande Formato e de 2 da Série Especial
 Coleção Coroa Vermelha: Estudos Brasileiros — da T.A. Queiroz
 Coleção Corpo e Alma do Brasil — da Difusão Européia do Livro — Difel
 Coleção Dimensões do Brasil — da Editora Vozes
 Coleção Documentos Brasileiros — da Livraria José Olympio Editora
 Coleção Memória Brasileira — da Editora Melhoramentos
 Coleção Reconquista do Brasil — da Editora Itatiaia em conjunto com a EdUSP, dirigida por Mário Guimarães Ferri, 306 títulos
 Coleção Retratos do Brasil — da Civilização Brasileira

Brasilianas estrangeiras 
Embora brasilianista seja neologismo do século XX a atividade é anterior. No século XIX europeus fizeram no Brasil viagens para coletas de material e informações e seus relatos e acervos botânicos e iconográficos, de singularidade insubstituível por serem remotos no tempo, são hoje consultados por brasileiros. Os mais expressivos:
 Alemanha — Carl Friedrich Philipp von Martius, (1817–1820)
 França — Auguste de Saint-Hilaire, (1816–1822); Jean Baptiste Debret (1816–1831)
 Rússia — Georg Heinrich von Langsdorff, dirigindo a Expedição Langsdorff (1824–1829)
 Estados Unidos — os norte-americanos tem uma condição especial, devido aos seus numerosos e qualificados brasilianistas, financiados por instituições estatais, acadêmicas  ou privadas (institutos de pesquisas ou think tanks), e notados pela quantidade e qualidade de sua produção, na maior parte não traduzida para o português. Suas instituições, além de financiarem estudos e pesquisas, constituem seus próprios acervos acerca do Brasil.

Similares estrangeiras 
 Americana 
 Australiana 
 Europeana

Ligações externas 
 Banco de Conteúdos Culturais, descarga de peças e streaming de parte do acervo da Cinemateca Brasileira
 Biblioteca Básica Brasileira - BBB, autores, descarga de livros
 Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, USP, consulta ao acervo físico e descarga de obras
 Biblioteca da Câmara de Deputados, consulta ao acervo físico e descarga de obras
 Biblioteca Digital Curt Nimuendajú, descarga de obras
 Biblioteca Digital do Senado Federal, descarga de obras
 Brasiliana Eletrônica da UFRJ: lista completa, por autores, leitura online dos livros, 443 em 2017-12-04
 Brasiliana Fotográfica, consulta e descarga das obras
 Brasiliana Iconográfica, consulta e descarga das obras
 Brasiliana - Journal for Brazilian Studies, website internacional  hospedado pela Real Biblioteca Dinamarquesa 
 Biblioteca Nacional (Brasil), consulta ao catálogo do acervo físico
 Biblioteca Nacional Digital (Brasil), descarga de obras
 Cinemateca Brasileira, Cinemateca Brasileira: catálogo, consultas
 Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, consultas
 Domínio Público, descarga de obras
 Hemeroteca Digital, consulta e descarga de peças do acervo de periódicos da Biblioteca Nacional
 Internet Archive, Brazil, obras para descarga, vários idiomas
 John Carter Brown Library - Portugal and Brazil Collection, "one of the finest North American collections relating to Brazil before the country declared its independence from Portugal in 1822". Obras em português para descarga.
 Projeto Gutenberg Pt, descarga das obras em português do Projeto Gutenberg

Referências 

Cultura do Brasil